TWEAK peut faire référence à :
 TWEAK, cytokines de la famille du facteur de nécrose tumorale.

Tweak peut faire référence à :
 Tweek Tweak, personnage de la série télévisée South Park ;
 Tweak UI, pour , un  gratuit (utilitaire développé par Microsoft).